Colvig est un patronyme porté notamment par :

 Helen Colvig (1922-), costumière américaine ;
 Pinto Colvig (1892-1967), acteur, scénariste, réalisateur et compositeur américain.